Михаи́л Ма́ркович Кром (род. 13 января 1966, Ленинград) — советский и российский историк, доктор исторических наук.

Биография 
В 1987 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена (однокурсник российского историка Алексея Алексеевича Бочарова), через два года начал преподавательскую деятельность. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском филиале Института российской истории РАН на тему «Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.».

В 1993—1995 годах преподавал в Высшей религиозно-философской школе в Санкт-Петербурге, в 1994—1995 учебном году преподавал на кафедре истории РГПУ. С 1996 года преподаёт в Европейском университете в Санкт-Петербурге, в апреле 2002 года был избран деканом факультета истории. 7 декабря 2010 года в Санкт-Петербургском Институте истории РАН защитил докторскую диссертацию на тему «Политический кризис в России 30-40-х годов XVI в. (борьба за власть и механизм управления страной)».

В область научных интересов входят история России и Великого княжества Литовского XIV—XVII веков, источниковедение, методология истории, историческая антропология, микроистория, история повседневности и компаративистика; является автором более 130 научных публикаций.

Награды и премии 
Михаил Маркович Кром является стипендиатом (исследовательская стипендия) Варшавского университета (1994), Института истории Общества Макса Планка (Гёттинген, 2002, 2003) и Фонда имени Александра фон Гумбольдта (2007 - 2009). В 1999 году учёный стал лауреатом премии Европейской академии за книгу «Меж Русью и Литвой».

Библиография 
Более полный список работ представлен на сайте Европейского университета в разделе «публикации»; см. также архивную копию А и архивную копию Б с сайта Европейского университета.

 Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. — : Археографический центр, 1995. — 296 с. (Исследования по русской истории. Вып. 4)
  (в пер.)
 Меж Русью и Литвой: Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. / М. М. Кром. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Квадрига, 2019. — 342 с. + IV c. + илл. — (Исторические исследования). — 500 экз. — ISBN 978-5-91791-322-3
 Радзивилловские акты из собрания Российской национальной библиотеки: первая половина XVI века. — -Варшава: Древлехранилище, 2002. — 267 с. (Подготовка текста, вступительная статья, комментарии).
 Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу. — : Дмитрий Буланин, 2000. — 77 с. — 2-е изд.: , 2004. — 162 с.
  (обл.)
  (в пер.)
  (обл.)
 Введение в историческую компаративистику : учебное пособие. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. — 248 с. — ISBN 978-5-94380-189-1.
 Рождение государства: Московская Русь XV—XVI веков.  — М.: Новое литературное обозрение, 2018.  — 256 с. — ISBN 978-5-4448-0769-9.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте ЕУСПб

Историки России
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Европейского университета в Санкт-Петербурге